Szał – brytyjski film z 1972
 Szał – singel Edyty Bartosiewicz
 Szał uniesień –  obraz olejny Władysława Podkowińskiego z 1894 roku

Zobacz też 
 
 Wściekłość (ujednoznacznienie)